FCI-nummers zijn de nummers waarmee de Fédération Cynologique Internationale (FCI) de door haar erkende hondenrassen aanduidt. Deze zijn ingedeeld in tien rasgroepen en per rasgroep in secties. Zie hiervoor ook de lijst van hondenrassen.

 FCI-nummers